Йорген + Анна = правда () — норвежский фильм 2011 года, снятый под руководством Анне Севитски. Сценарий к фильму написан Камиллой Крогсвен, фильм основан на детской книге Вигдис Йорт «Йорген + Анна равняется правда». В международном прокате фильм выходил под названием «Самая настоящая любовь» (Totally True Love).

Сюжет 
Анна Люнде, озорная десятилетняя девочка-сорванец, не верит в любовь в юном возрасте, пока не влюбляется в Йоргена Руге, новичка из её класса. Но не она одна имеет на него планы: красавица Эллен из её класса тоже влюбляется в него. В отличие от Анны, Эллен всегда аккуратно и чисто одета, у неё красивые волосы, и она работает актрисой в рекламе. Анна решает, что у неё нет шансов стать девушкой Йоргена, и пишет Эллен поддельное признание от имени Йоргена… Она пытается поссорить Йоргена с Элен. Но у неё не очень получается …..

Актёры 
 Мария Аннетте Тандерё Берглид — Анна Люнде
 Отто Гарли — Йорген Рюге
 Аврора Бах Родаль — Беате
 Вилде Фредриксен Верло — Эллен
 Кристин Лангсруд — Тоне
 Петер Холен — Кнут
 Торкель Хоег — Уле Люнде
 Адриан Хольте Кристиансен — Даг
 Анна Яр Свальхайм — Хельга
 Эмир Муласмановик — Лука
 Рандольф Вальдерхауг — отец Хельги
 Силье Бреивик — мама Анны
 Терье Ранес — папа Анны
 Оле Йохан Скьельбред-Кнутсен — папа Йоргена
 Маркус Тёнсет — папа Кнута
 Бригитт Виктория Свендсен — бабушка Беаты
 Мортен Фальдаас — учитель

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Экранизации романов Норвегии
Детские фильмы Норвегии
Фильмы Анне Севитски